Alessandro e Luisa Wiel – nobili italiani
 Randy Wiel – ex cestista olandese

Pagine correlate
 Van der Wiel